Corneliu Mănescu
 Manea Mănescu (1916 - 2009), un ministre des Finances de la Roumanie
 Ramona (Nicole) Manescu (* 1972), une femme politique et juriste roumaine

Manescu
Patronyme roumain